Томас Бейли Олдрич (; 1836—1907) — североамериканский писатель, поэт и новеллист.

Биография 
Томас Бейли Олдрич родился 11 ноября 1836 года в Портсмуте, в штате Нью-Гэмпшир, США.

После смерти отца должен был оставить свои литературные занятия и поступить на работу в банк. В девятнадцатилетнем возрасте он издал «The ballad of Babie Bell» (позднее она издавалось под названием «Baby Bell»), которая имела большой успех.

В промежутке между 1855 и 1862 годом появилось несколько томиков его стихотворений, рассказ для юношеского возраста и романс «Out of his head».

В 1865 году Т. Б. Олдрич издал собрание своих стихотворений, которое в 1875 году вышло 2-м изданием под заглавием «Cloth of gold» и в 1876 году под заглавием «Flower and Thorn».

Т. Б. Олдрич скончался 19 марта 1907 года в Бостоне.

Творчество 
Многочисленные лирические стихи Олдрича полны мелодичности, а немногие сонеты принадлежат к лучшим произведениям североамериканской литературы. Из его рассказов для молодежи, отличающихся живым юмором, особого внимания заслуживает полуавтобиографическая повесть «The story of a bad boy» (1869). В русском переводе книга называется . Авторы перевода-пересказа Т. Габбе и З. Задунайская. Из более крупных юмористических новелл можно назвать «Prudence Palfrey» (1874), «The queen of Scheba» (1877) и «The Stillwater tragedy» (1880).

Примечания

Источники 
 

Писатели по алфавиту
Писатели США XIX века
Английские писатели
Поэты США
Поэты по алфавиту
Английские поэты
Поэты XIX века
Члены Американской академии искусств и литературы
The Atlantic
Почётные доктора Йельского университета